peut faire référence à :

 Tierra del Vino, une région de la province de Zamora,
 , une association de municipalités de la région,
 , une denominación de Origen de la région ;
 Tierra del Vino, une comarque de la province de Valladolid.

Voir aussi 
 El Cubo de Tierra del Vino, une localité d'Espagne.